Список альбомов № 1 в США в 1972 году (#1 1972 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1972 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 9 недель на №1 пробыл 4-й студийный альбом Chicago V американской рок-группы Chicago.

Список 1972 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1972 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1972 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1972 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1972 года